Historia de dos ciudades, o su traducción del inglés A Tale of Two Cities, puede referirse a:

 Historia de dos ciudades novela de 1859 del escritor Charles Dickens.
 A Tale of Two Cities, película de 1911 protagonizada por Julia Swayne Gordon.
 A Tale of Two Cities, película de 1917 dirigida por Frank Lloyd.
 Historia de dos ciudades película de 1922 dirigida por Walter Courtney Rowden.
 Historia de dos ciudades película de 1935 dirigida por Jack Conway.
 Historia de dos ciudades, una serie de televisión basada en la novela de Dickens.
 Historia de dos ciudades episodio de la serie de televisión Lost.
 Historia de dos ciudades episodio de la serie animada Los Simpson.